

(18 депутатів) 
Австрійська народна партія ()
 Alexander Bernhuber
 Karoline Edtstadler
 Othmar Karas
 Lukas Mandl
 Simone Schmiedtbauer
 Barbara Thaler
 Angelika Winzig

Соціал-демократична партія Австрії ()
 Hannes Heide
 Evelyn Regner
 Andreas Schieder
 Günther Sidl
 Bettina Vollath

Австрійська партія свободи ()
 Roman Haider
 Georg Mayer
 Harald Vilimsky

Партія Зелених ()
 Monika Vana
 Sarah Wiener

NEOS — Нова Австрія і Ліберальний форум ()
 Claudia Gamon

(21 депутат) 
Новий фламандський альянс ()
 Geert Bourgeois
 Assita Kanko
 Johan Van Overtveldt

Фламандський інтерес ()
 Gerolf Annemans
 Filip De Man
 Tom Vandendriessche

Християнські демократи і фламандці ()
 Cindy Franssen
 Kris Peeters

Союз екологів за організацію оригінальної боротьби ()
 Saskia Bricmont
 Philippe Lamberts

Реформаторський рух ()
 Olivier Chastel
 Frédérique Ries

Відкриті фламандські ліберали і демократи ()
 Hilde Vautmans
 Guy Verhofstadt

Соціалістична партія ()
 Maria Arena
 Marc Tarabella

Гуманістичний демократичний центр ()
 Benoît Lutgen

 ()
 Pascal Arimont

Зелені ()
 Petra De Sutter

 ()
 Marc Botenga

Соціалістична партія — інші ()
 Kathleen Van Brempt

(17 депутатів) 
Болгарська соціалістична партія ()
 Петър Витанов
 Елена Йончева
 Цветелина Пенкова
 Сергей Станишев
 Иво Христов

Громадяни за європейський розвиток Болгарії ()
 Асим Адемов
 Андрей Ковачев
 Ева Майдел
 Андрей Новаков
 Емил Радев

Рух за права і свободи ()
 Атидже Алиева-Вели
 Илхан Кючюк
 Искра Михайлова

 ()
 Ангел Джамбазки
 Андрей Слабаков

Демократи за сильну Болгарію ()
 Радан Кънев

Союз демократичних сил ()
 Александър Александров Йорданов

(73 депутати) 
 ()

 David Bull
 Jonathan Bullock
 Martin Edward Daubney
 Belinda De Lucy
 Andrew England Kerr
 Nigel Farage
 Lance Forman
 Claire Fox
 Nathan Gill
 James Alexander Glancy
 Ben Habib
 Lucy Elizabeth Harris
 Michael Heaver
 Christina Sheila Jordan
 John Longworth
 Rupert Lowe
 Brian Monteith
 June Alison Mummery
 Henrik Overgaard Nielsen
 Matthew Patten
 Alexandra Lesley Phillips
 Jake Pugh
 Annunziata Mary Rees-mogg
 Robert Rowland
 Louis Stedman-bryce
 John David Edward Tennant
 Richard Tice
 James Wells
 Ann Widdecombe

Ліберальні демократи ()

 Catherine Bearder
 Phil Bennion
 Jane Brophy
 Judith Bunting
 Chris Davies
 Dinesh Dhamija
 Barbara Ann Gibson
 Antony Hook
 Martin Horwood
 Shaffaq Mohammed
 Lucy Nethsingha
 Bill Newton Dunn
 Luisa Porritt
 Sheila Ritchie
 Caroline Voaden
 Irina Von Wiese

Лейбористська партія ()

 Richard Corbett
 Seb Dance
 Neena Gill
 Theresa Griffin
 John Howarth
 Jackie Jones
 Jude Kirton-Darling
 Claude Moraes
 Rory Palmer
 Julie Ward

 ()
 Scott Ainslie
 Ellie Chowns
 Gina Dowding
 Magid Magid
 Alexandra Louise Rosenfield Phillips
 Catherine Rowett
 Molly Scott Cato

Консервативна партія ()
 Daniel Hannan
 Anthea Mcintyre
 Baroness Nosheena Mobarik
 Geoffrey Van Orden

Шотландська національна партія ()
 Christian Allard
 Aileen Mcleod
 Alyn Smith

Партія «Альянс» Північної Ірландії ()
 Naomi Long

Демократична юніоністська партія ()
 Diane Dodds

Плайд Кемри — Партія Уєльсу (, )
 Jill Evans

Шинн Фейн («Самі по собі») ()
 Martina Anderson

(21 депутат) 
Нова демократія ()
 Anna-Michelle Asimakopoulou
 Manolis Kefalogiannis
 Stelios Kympouropoulos
 Georgios Kyrtsos
 Vangelis Meimarakis
 Maria Spyraki
 Elissavet Vozemberg-Vrionidi
 Theodoros Zagorakis

Коаліція радикальних лівих ()
 Konstantinos Arvanitis
 Alexis Georgoulis
 Petros Kokkalis
 Stelios Kouloglou
 Elena Kountoura
 Dimitrios Papadimoulis

Комуністична партія Греції ()
 Lefteris Nikolaou-Alavanos
 Kostas Papadakis

Грецьке рішення ()
 Emmanouil Fragkos

 ()
 Єва Кайлі

Загальногрецький соціалістичний рух-Рух змін ()
 Nikos Androulakis

Золотий світанок ()
 Athanasios Konstantinou

Незалежні
 Ioannis Lagos

(13 депутатів) 
Венстре ("Ліві") ()
 Asger Christensen
 Søren Gade
 Morten Løkkegaard

Радикальна Венстре ()
 Karen Melchior
 Morten Petersen

Соціал-демократи ()
 Niels Fuglsang
 Christel Schaldemose

Соціалістична народна партія ()
 Margrete Auken
 Kira Marie Peter-hansen

Данська народна партія ()
 Peter Kofod

Консервативна народна партія ()
 Pernille Weiss

 ()
 Nikolaj Villumsen

(6 депутатів) 
Партія реформ Естонії ()
 Andrus Ansip
 Urmas Paet

Соціал-демократична партія Естонії ()
 Marina Kaljurand
 Sven Mikser

Центристська партія ()
 Yana Toom

Консервативна Народна партія Естонії ()
 Jaak Madison

(11 депутатів) 
Фіне Гел ()
 Frances Fitzgerald
 Seán Kelly
 Mairead Mcguinness
 Maria Walsh

 ()
 Ciarán Cuffe
 Grace O'sullivan

 ()
 Mick Wallace

Шинн Фейн ("Самі по собі") ()
 Matt Carthy

Фіанна Файл ("Солдати долі") ()
 Billy Kelleher

Незалежні
 Clare Daly
 Luke Ming Flanagan

(54 депутати) 
Іспанська соціалістична робітнича партія ()

 Clara Aguilera
 Estrella Dura Ferrandis
 Jonás Fernández
 Lina Galvez Muñoz
 Ibán Garcia Del Blanco
 Isabel García Muñoz
 Iratxe García Pérez
 Eider Gardiazabal Rubial
 Mónica Silvana González
 Nicolás Gonzalez Casares
 Alicia Homs Ginel
 Juan Fernando López Aguilar
 César Luena
 Cristina Maestre Martín De Almagro
 Adriana Maldonado López
 Javier Moreno Sánchez
 Inma Rodríguez-Piñero
 Domènec Ruiz Devesa
 Nacho Sánchez Amor

Народна партія ()

 Pablo Arias Echeverría
 Isabel Benjumea Benjumea
 Pilar Del Castillo Vera
 Rosa Estarás Ferragut
 José Manuel García-Margallo Y Marfil
 Esteban González Pons
 Leopoldo López Gil
 Antonio López-Istúriz White
 Francisco José Millán Mon
 Dolors Montserrat
 Javier Zarzalejos
 Juan Ignacio Zoido Álvarez

Громадяни — Громадянська партія ()
 José Ramón Bauzá Díaz
 Jordi Cañas
 Luis Garicano
 Javier Nart
 María Soraya Rodríguez Ramos
 Susana Solás Pérez

Подемос ("Ми можемо") ()
 Eugenia Rodríguez Palop
 Miguel Urbán Crespo
 Idoia Villanueva Ruiz

Вокс ("Голос") ()
 Mazaly Aguilar
 Jorge Buxadé Villalba
 Hermann Tertsch

 ()
 Manu Pineda Marín
 Sira Rego

 ()
 Ernest Urtasun

Делегація європейських громадян ()
 Maite Pagazaurtundúa

 ()
 Pernando Barrena Arza

Республіканська лівиця Каталонії ()
 Diana Riba I Giner

Баскійська націоналістична партія ()
 Izaskun Bilbao Barandica

Соціалістична партія Каталонії ()
 Javi López

(73 депутати) 
Ліга Півночі ()

 Matteo Adinolfi
 Simona Baldassarre
 Alessandra Basso
 Mara Bizzotto
 Anna Bonfrisco
 Paolo Borchia
 Marco Campomenosi
 Andrea Caroppo
 Massimo Casanova
 Susanna Ceccardi
 Angelo Ciocca
 Rosanna Conte
 Gianantonio Da Re
 Francesca Donato
 Marco Dreosto
 Gianna Gancia
 Valentino Grant
 Oscar Lancini
 Elena Lizzi
 Alessandro Panza
 Luisa Regimenti
 Antonio Maria Rinaldi
 Silvia Sardone
 Annalisa Tardino
 Isabella Tovaglieri
 Lucia Vuolo
 Stefania Zambelli
 Marco Zanni

Демократична партія ()

 Pietro Bartolo
 Brando Benifei
 Simona Bonafè
 Carlo Calenda
 Caterina Chinnici
 Andrea Cozzolino
 Paolo De Castro
 Giuseppe Ferrandino
 Elisabetta Gualmini
 Roberto Gualtieri
 Pierfrancesco Majorino
 Alessandra Moretti
 Pina Picierno
 Giuliano Pisapia
 Franco Roberti
 David Maria Sassoli
 Massimiliano Smeriglio
 Irene Tinagli
 Patrizia Toia

Рух п'яти зірок ()

 Isabella Adinolfi
 Tiziana Beghin
 Fabio Massimo Castaldo
 Ignazio Corrao
 Rosa D'amato
 Eleonora Evi
 Laura Ferrara
 Mario Furore
 Chiara Gemma
 Dino Giarrusso
 Piernicola Pedicini
 Sabrina Pignedoli
 Daniela Rondinelli
 Marco Zullo

Вперед, Італіє ()
 Silvio Berlusconi
 Fulvio Martusciello
 Giuseppe Milazzo
 Aldo Patriciello
 Massimiliano Salini
 Antonio Tajani

Брати Італії ()
 Carlo Fidanza
 Pietro Fiocchi
 Raffaele Fitto
 Nicola Procaccini
 Raffaele Stancanelli

Південнотірольська народна партія (, )
 Herbert Dorfmann

(6 депутатів) 
Прогресивна партія трудового народу ()
 Giorgos Georgiou
 Niyazi Kizilyürek

Демократичне об'єднання ()
 Lefteris Christoforou
 Loucas Fourlas

Демократична партія ()
 Costas Mavrides

Рух за соціал-демократію ()
 Demetris Papadakis

(8 депутатів) 
Єдність ()
 Sandra Kalniete
 Inese Vaidere

 ()
 Andris Ameriks
 Nils Ušakovs

Національне об'єднання «Все для Латвії!» — «Вітчизні і свободі/ДННЛ»" ()
 Dace Melbārde
 Roberts Zīle

Російський союз Латвії ()
 Tatjana Ždanoka

 ("Розвиток/За!") ()
 Ivars Ījabs

(11 депутатів)
Союз Вітчизни — Литовські християнські демократи ()
 Rasa Juknevičienė
 Andrius Kubilius
 Liudas Mažylis

Соціал-демократична партія Литви ()
 Vilija Blinkevičiūtė
 Juozas Olekas

Партія праці ()
 Viktoras Uspaskich

Виборча акція поляків Литви ()
 Valdemaras Tomaševskis

Ліберальний рух Литовської Республіки ()
 Petras Auštrevičius

Союз селян і зелених Литви ()
 Bronis Ropė

Незалежні
 Stasys Jakeliūnas
 Aušra Maldeikienė

(6 депутатів) 
Християнсько-соціальна народна партія ()
 Christophe Hansen
 Isabel Wiseler-Lima

Демократична партія ()
 Charles Goerens
 Monica Semedo

Зелені (Люксембург) (, )
 Tilly Metz

Люксембурзька соціалістична робітнича партія ()
 Nicolas Schmit

(6 депутатів) 
Лейбористська партія ()
 Alex Agius Saliba
 Josianne Cutajar
 Miriam Dalli
 Alfred Sant

Націоналістична партія ()
 David Casa
 Roberta Metsola

(26 депутатів) 
Партія праці ()
 Mohammed Chahim
 Agnes Jongerius
 Kati Piri
 Paul Tang
 Vera Tax
 Lara Wolters

Християнсько-демократичний заклик ()
 Tom Berendsen
 Esther De Lange
 Jeroen Lenaers
 Annie Schreijer-Pierik

Народна партія за свободу і демократію ()
 Malik Azmani
 Jan Huitema
 Caroline Nagtegaal
 Liesje Schreinemacher

 ()
 Derk Jan Eppink
 Rob Rooken
 Robert Roos

Зелені ліві ()
 Bas Eickhout
 Tineke Strik
 Kim Van Sparrentak

Демократи 66 ()
 Sophia In't Veld
 Samira Rafaela

 Antonius Manders

Християнський союз ()
 Peter Van Dalen

Партія захисту тварин ()
 Anja Hazekamp

Реформістська партія ()
 Bert-Jan Ruissen

(96 депутатів) 
Християнсько-демократичний союз Німеччини ()

 Hildegard Bentele
 Stefan Berger
 Daniel Caspary
 Lena Düpont
 Christian Ehler
 Michael Gahler
 Jens Gieseke
 Niclas Herbst
 Peter Jahr
 Peter Liese
 Norbert Lins
 Девід МакАллістер
 Markus Pieper
 Dennis Radtke
 Christine Schneider
 Sven Schulze
 Andreas Schwab
 Ralf Seekatz
 Sven Simon
 Sabine Verheyen
 Axel Voss
 Marion Walsmann
 Rainer Wieland

Союз 90/Зелені ()

 Rasmus Andresen
 Michael Bloss
 Reinhard Bütikofer
 Anna Cavazzini
 Anna Deparnay-Grunenberg
 Romeo Franz
 Daniel Freund
 Alexandra Geese
 Sven Giegold
 Henrike Hahn
 Martin Häusling
 Pierrette Herzberger-Fofana
 Ska Keller
 Sergey Lagodinsky
 Katrin Langensiepen
 Erik Marquardt
 Hannah Neumann
 Niklas Nienass
 Jutta Paulus
 Terry Reintke
 Viola Von Cramon-Taubadel

Соціал-демократична партія Німеччини ()

 Katarina Barley
 Gabriele Bischoff
 Udo Bullmann
 Delara Burkhardt
 Ismail Ertug
 Evelyne Gebhardt
 Jens Geier
 Petra Kammerevert
 Dietmar KÖster
 Constanze Krehl
 Bernd Lange
 Norbert Neuser
 Maria Noichl
 Joachim Schuster
 Birgit Sippel
 Tiemo Wölken

Альтернатива для Німеччини ()

 Christine Anderson
 Gunnar Beck
 Lars Patrick Berg
 Markus Buchheit
 Nicolaus Fest
 Maximilian Krah
 Joachim Kuhs
 Sylvia Limmer
 Jörg Meuthen
 Guido Reil
 Bernhard Zimniok

Християнсько-соціальний союз Баварії ()
 Christian Doleschal
 Markus Ferber
 Monika Hohlmeier
 Marlene Mortler
 Professor Doktor Angelika Niebler
 Manfred Weber

Ліві ()
 Özlem Demirel
 Cornelia Ernst
 Martina Michels
 Martin Schirdewan
 Helmut Scholz

Вільна демократична партія ()
 Nicola Beer
 Andreas Glück
 Svenja Hahn
 Moritz Körner
 Jan-Christoph Oetjen

Die Partei ("Партія") ()en
 Nico Semsrott
 Martin Sonneborn

Вільні виборці ()
 Engin Eroglu
 Ulrike Müller

 ()
 Helmut Geuking

Екологічно-демократична партія ()en
 Klaus Buchner

 ()
 Martin Buschmann

Партія піратів Німеччини ()
 Patrick Breyer

(51 депутат) 
Право і справедливість ()

 Adam Bielan
 Joachim Stanisław Brudziński
 Ryszard Czarnecki
 Anna Fotyga
 Krzysztof Jurgiel
 Karol Karski
 Izabela-Helena Kloc
 Joanna Kopcińska
 Zdzisław Krasnodębski
 Elżbieta Kruk
 Zbigniew Kuźmiuk
 Ryszard Antoni Legutko
 Beata Mazurek
 Andżelika Anna Możdżanowska
 Tomasz Piotr Poręba
 Elżbieta Rafalska
 Bogdan Rzońca
 Jacek Saryusz-Wolski
 Beata Szydło
 Grzegorz Tobiszowski
 Witold Jan Waszczykowski
 Jadwiga Wiśniewska
 Anna Zalewska
 Kosma Złotowski

Громадянська платформа ()

 Bartosz ArŁukowicz
 Jarosław Duda
 Tomasz Frankowski
 Andrzej Halicki
 Danuta Maria Hübner
 Ewa Kopacz
 Janusz Lewandowski
 Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
 Jan Olbrycht
 Radosław Sikorski
 Róża Thun Und Hohenstein

Союз демократичних лівих сил ()
 Marek Paweł Balt
 Marek Belka
 Bogusław Liberadzki
 Leszek Miller

 ()
 Robert Biedroń
 Łukasz Kohut
 Sylwia Spurek

Польська селянська партія ()
 Krzysztof Hetman
 Adam Jarubas
 Jarosław Kalinowski

 ()
 Patryk Jaki
 Beata Kempa

 ()
 Jerzy Buzek

Союз демократичних лівих сил-Робітничий союз ()
 Włodzimierz Cimoszewicz

Незалежні
 Magdalena Adamowicz
 Janina Ochojska

(21 депутат) 
Соціалістична партія ()
 Sara Cerdas
 André Jorge Dionísio Bradford
 Maria Manuel Leitão Marques
 Margarida Marques
 Pedro Marques
 Manuel Pizarro
 Isabel Santos
 Pedro Silva Pereira
 Carlos Zorrinho

Соціал-демократична партія ()
 Álvaro Amaro
 Maria Da Graça Carvalho
 José Manuel Fernandes
 Cláudia Monteiro De Aguiar
 Lídia Pereira
 Paulo Rangel

Лівий блок ()
 José Gusmão
 Marisa Matias

Комуністична партія Португалії ()
 João Ferreira
 Sandra Pereira

Соціал-демократичний центр - Народна партія ()
 Nuno Melo

 ()
 Francisco Guerreiro

(32 депутати) 
Національна ліберальна партія ()

 Vasile Blaga
 Ioan-Rareş Bogdan
 Daniel Buda
 Cristian-Silviu Buşoi
 Gheorghe Falcă
 Mircea-Gheorghe Hava
 Marian-Jean Marinescu
 Dan-Ştefan Motreanu
 Siegfried Mureşan
 Adina-ioana Vălean

Соціал-демократична партія ()
 Carmen Avram
 Adrian-Dragoş Benea
 Tudor Ciuhodaru
 Maria Grapini
 Claudiu Manda
 Dan Nica
 Rovana Plumb
 Cristian Terheş

 ()
 Dacian Cioloş
 Dragoş Pîslaru
 Ramona Strugariu
 Dragoş Tudorache

Об'єднання порятунку Румунії ()
 Clotilde Armand
 Vlad-Marius Botoş
 Nicolae Ştefănuță

 ()
 Traian Băsescu
 Eugen Tomac

 ()
 Corina Crețu
 Mihai Tudose

Демократичний союз угорців Румунії ()
 Loránt Vincze
 Iuliu Winkler

Об'єднання порятунку Румунії- ()
 Cristian Ghinea

(13 депутатів) 
Прогресивна Словаччина ()
 Martin Hojsík
 Michal Šimečka

Свобода і солідарність ()
 Lucia Ďuriš Nicholsonová
 Eugen Jurzyca

Курс — соціальна демократія ()
 Monika Beňová
 Miroslav Číž

Котлеба — Народна партія Наша Словаччина ()
 Milan Uhrík

Християнсько-демократичний рух ()
 Ivan Štefanec

Звичайні люди та незалежні особистості ()
 Peter Pollák

 ()
 Vladimír Bilčík

Безпартійні:
 Robert Hajšel
  — обраний за списком партії Котлеба — Народна партія Наша Словаччина
 Michal Wiezik

(8 депутатів) 
 ()
 Klemen Grošelj
 Irena Joveva

Словенська демократична партія ()
 Romana Tomc
 Milan Zver

Соціал-демократи ()
 Milan Brglez
 Tanja Fajon

Нова Словенія — Християнська народна партія ()
 Ljudmila Novak

Словенська народна партія ()
 Franc Bogovič

(21 депутат) 
Фідес — Угорський громадянський союз ()

 Andrea Bocskor
 Andor Deli
 Tamás Deutsch
 Kinga Gál
 Enikő Győri
 András Gyürk
 Balázs Hidvéghi
 Lívia Járóka
 Ádám Kósa
 József Szájer
 Edina Tóth
 László Trócsányi

Демократична коаліція ()
 Attila Ara-Kovács
 Klára Dobrev
 Csaba Molnár
 Sándor Rónai

 Katalin Cseh
 Anna Julia Donáth

Йоббік ("Рух за кращу Угорщину") ()
 Márton Gyöngyösi

Християнсько-демократична народна партія ()
 György Hölvényi

Угорська соціалістична партія ()
 István Ujhelyi

(13 депутатів) 
Національна коаліція ()
 Sirpa Pietikäinen
 Petri Sarvamaa
 Henna Virkkunen

Істинні фіни ()
 Teuvo Hakkarainen
 Laura Huhtasaari

Фінляндський центр ()
 Elsi Katainen
 Mauri Pekkarinen

Соціал-демократична партія Фінляндії (, )
 Eero Heinäluoma
 Miapetra Kumpula-Natri

Зелений союз ()
 Heidi Hautala
 Ville Niinistö

Шведська народна партія (, )
 Nils Torvalds

Лівий союз ()
 Silvia Modig

(74 депутати) 
Національне об'єднання ()

 Mathilde Androuët
 Jordan Bardella
 Nicolas Bay
 Aurelia Beigneux
 Dominique Bilde
 Annika Bruna
 Gilbert Collard
 Jean-Paul Garraud
 Catherine Griset
 Jean-François Jalkh
 France Jamet
 Virginie Joron
 Herve Juvin
 Hélène Laporte
 Gilles Lebreton
 Julie Lechanteux
 Thierry Mariani
 Joëlle Mélin
 Philippe Olivier
 Maxette Pirbakas
 Jérôme Riviére
 André Rougé

 ()

 Benoît Biteau
 Damien Carême
 David Cormand
 Gwendoline Delbos-Corfield
 Karima Delli
 Yannick Jadot
 Michèle Rivasi
 Mounir Satouri
 Marie Toussaint
 Salima Yenbou

Республіканці ()
 François-Xavier Bellamy
 Arnaud Danjean
 Geoffroy Didier
 Agnès Evren
 Brice Hortefeux
 Nadine Morano
 Anne Sander

Список Відродження ()
 Pascal Canfin
 Catherine Chabaud
 Jérémy Decerle
 Pascal Durand
 Bernard Guetta
 Irène Tolleret
 Véronique Trillet-Lenoir

 ()
 Manon Aubry
 Manuel Bompard
 Leila Chaibi
 Emmanuel Maurel
 Younous Omarjee
 Anne-sophie Pelletier

Вперед, республіко! ()
 Stéphane Bijoux
 Valerie Hayer
 Pierre Karleskind
 Nathalie Loiseau
 Stéphane Séjourné
 Chrysoula Zacharopoulou

Демократичний рух ()
 Sylvie Brunet
 Laurence Farreng
 Christophe Grudler
 Marie-pierre Vedrenne

Соціалістична партія ()
 Eric Andrieu
 Sylvie Guillaume

 ()
 Raphaël Glucksmann
 Aurore Lalucq

 ()
 Fabienne Keller

 ()
 Caroline Roose

Центристи ()
 Nathalie Colin-Oesterlé

 ()
 Dominique Riquet

 ()
 Pierre Larrouturou

 ()
 François Alfonsi

Незалежні
 Gilles Boyer
 Stéphanie Yon-Courtin

(11 депутатів) 
Хорватська демократична співдружність ()
 Karlo Ressler
 Tomislav Sokol
 Dubravka Šuica
 Željana Zovko

Соціал-демократична партія Хорватії ()
 Biljana Borzan
 Predrag Fred Matić
 Tonino Picula

 ()
 Ruža Tomašić

Демократична асамблея Істрії (, )
 Valter Flego

Жива стіна ()
 Ivan Vilibor Sinčić

Незалежні
 Mislav Kolakušić

(21 депутат) 
Так 2011 ()
 Dita Charanzová
 Martina Dlabajová
 Martin Hlaváček
 Ondřej Knotek
 Ondřej Kovařík
 Radka Maxová

Громадянська демократична партія ()
 Evžen Tošenovský
 Alexandr Vondra
 Veronika Vrecionová
 Jan Zahradil

Чеська піратська партія ()
 Markéta Gregorová
 Marcel Kolaja
 Mikuláš Peksa

Християнсько-демократичний союз — Чехословацька народна партія ()
 Michaela Šojdrová
 Tomáš Zdechovský

 ()
 Hynek Blaško
 Ivan David

Традиція Відповідальність Процвітання 09 ()
 Luděk Niedermayer
 Jiří Pospíšil

Комуністична партія Чехії і Моравії ()
 Kateřina Konečná

 ()
 Stanislav Polčák

(20 депутатів) 
Соціал-демократична партія ()
 Erik Bergkvist
 Johan Danielsson
 Heléne Fritzon
 Jytte Guteland
 Evin Incir

Помірна коаліційна партія ()
 Arba Kokalari
 Jessica Polfjärd
 Tomas Tobé
 Jörgen Warborn

Шведські демократи ()
 Peter Lundgren
 Jessica Stegrud
 Charlie Weimers

Партія Центру ()
 Abir Al-Sahlani
 Fredrick Federley

Християнсько-демократична партія ()
 David Lega
 Sara Skyttedal

Партія зелених ()
 Pär Holmgren
 Alice Kuhnke

Ліберали ()
 Karin Karlsbro

Ліва партія ()
 Malin Björk

Посилання 
 Повний список депутатів Європейського парламенту (Архів)

Європарламент
Депутати
Політичні списки
Списки, пов'язані з Європейським Союзом
Вибори до Європарламенту 2019

ЄС